Vermeersch (achternaam), een Vlaamse achternaam
 Vermeersch (architecten), een aantal achtereenvolgende Belgische architecten